Nach einer wahren Geschichte bezeichnet:
 Nach einer wahren Geschichte (2004), niederländischer Dokumentarfilm von Walter Stokman (2004) 
 Nach einer wahren Geschichte (2017), französisch-polnischer Spielfilm von Roman Polański (2017)